Agnieszka Kotlarska (1971-2015) – polska aktorka
 Agnieszka Kotlarska (1972-1996) – polska modelka, Miss Polski i Miss International, ofiara morderstwa